Столкновение над Борулахом — авиационная катастрофа, произошедшая во вторник 19 мая (понедельник 18 мая МСК) 1970 года, когда в небе над Борулахским наслегом (Якутская АССР) столкнулись два вертолёта Якутского управления гражданской авиации (Аэрофлот), при этом погибли 4 человека.

Вертолёты 
 Ми-1М с регистрационным номером СССР-17829 (заводской — 03011) был выпущен 30 марта 1962 года и на момент происшествия относился к 228-му лётному отряду, входящему в состав Маганского объединённого авиационного отряда. Его общая наработка составляла 4155 часов.
 Ми-4 с регистрационным номером СССР-35295 (заводской — 07165) был выпущен 24 августа 1965 года и на момент происшествия относился к Батагайскому объединённому авиационному отряду. Его общая наработка составляла 3445 часов.

Катастрофа 
Звено вертолётов Ми-1 Маганского авиаотряда было откомандировано в посёлок Борулах, что у села Томтор, и обслуживало геологическую экспедицию (работала на месторождении Томтор). С этой же целью в посёлке базировались и вертолёты Батагайского авиаотряда. В день происшествия пилот  из 288-го лётного отряда взял на Ми-1 борт 17829 авиатехника  и двух подростков, чтобы просто их покатать. Поднявшись на высоту 15—20 метров, вертолёт начал кружить вокруг посёлка Борулах, при этом Левшин почти не следил за ситуацией вокруг. А в это время к площадке уже приближался Ми-4 борт 35295, пилотом которого был . Тот также практически не следил за ситуацией вокруг, а потому когда неожиданно увидел возле себя Ми-1, то столкновения было уже не избежать. Лопасти несущего винта борта 17829 (Ми-1) врезались в заднюю часть фюзеляжа борта 35295 (Ми-4), пробивая обшивку, но при этом сами отделились. Не имея возможности продолжать полёт с разрушенным несущим винтом, Ми-1 камнем упал на землю, разрушился и полностью сгорел. Все 4 человека в нём (пилот, авиатехник и двое подростков) погибли. Пилот Лазуткин, несмотря на полученные повреждения своего вертолёта, сумел совершить аварийную посадку, при этом на борту никто не погиб, хотя машина восстановлению не подлежала.

Причины 
Согласно заключению комиссии, катастрофа произошла из-за отсутствия порядка и дисциплины в находящемся в Борулахе звене вертолётов Маганского объединённого отряда. У лётного и технического состава пьянки уже были чуть ли не в порядке вещей, из-за чего общежитие и пилотская комната, где эти пьянки нередко проводили, были загажены и в них царил беспорядок. Какая-либо предполётная подготовка или разборы после полётов не проводились. Заместитель командира 288-го лётного отряда по политической части  дважды прилетал в Борулах с проверкой, но никаких нарушений не замечал. Заместитель командира Маганского авиаотряда по летной службе  и командир 288-го лётного отряда  же вообще ни разу не проверяли, как обстоят дела в откомандированном звене вертолётов. Хотя в Борулахе базировались и вертолёты Батагайского объединённого авиаотряда, но руководство этого авиаотряда не стало брать контроль над звеном маганских вертолётов.

Примечания 

События 18 мая
Май 1970 года
1970 год в Якутии
Верхоянский улус
Столкновения в воздухе с участием вертолётов
Авиационные происшествия с Ми-1
Авиационные происшествия с Ми-4
Авиационные происшествия в Якутии
Авиационные происшествия Якутского УГА
Авиационные происшествия в России 1970 года